Hintermann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlo Hintermann (1923-1988), acteur italien ;
 Mémona Hintermann-Afféjee (1952-), journaliste, grand reporter de télévision et présentatrice de journal française ;
 Niels Hintermann (1995-), skieur alpin suisse.

Patronyme germanique